Нижнесыроватский сельский совет () — входит в состав
Сумского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Нижняя Сыроватка.

С 2016 года является общиной.

Населённые пункты совета 
 
 с. Нижняя Сыроватка
 Червоненский сельский совет
 с. Старое Село 
 с. Барвинково 
 с. Вишнёвое 
 с. Горное

Примечания